Э́керман () — английская фамилия; на русский язык также нередко транслитерируется как Акерман. Также как Экерман на русский язык передаётся скандинавская фамилия в написании Eckerman.

Фамилия 
Основная статья: 
Acker — с немецкого или древнеанглийского языка переводится как «вспаханное поле» (однокоренное со словом акр). Таким образом, Акерманн означает «пахарь». В написании Экерман данная фамилия передаётся для англоговорящих носителей, в написании Акерман — для ашкеназов, на идише слово имеет то же значение. Предположительно, происходит эта еврейская фамилия от названия города Аккерман (ныне — Белгород-Днестровский, Одесская область, Украина).

 Экерманы — дворянский род.

  (1936—2008) — американский дерматолог и патолог.
  (1925—1995) — американский метеоролог, первая женщина —  в США, первая женщина-метеоролог Аргоннской национальной лаборатории.
 Экерман, Бетти (1924—2006) — американская актриса телевидения.
  (род. 1943) — американский специалист по конституционному праву, стерлингский профессор Йельской школы права, мыслитель.
  (род. 1959) — американский спортивный менеджер, бывший юрист и баскетболистка.
  (1912—1991) — американский телепродюсер.
  (род. 1942) — американский политик.
 :
  (1919—2016) — американский историк архитектуры.
  (1920—2019) — американский дизайнер.
 :
  (1909—1981) — американский генерал, зам. начальника Агентства национальной безопасности (1953—1956).
  (род. 1973) — американо-мексиканский политактивист, телеведущий и академик НАУМ.
  (род. 1948) — американская поэтесса, эссеист и натуралист.
  (1873—1938) — американский журналист и кинооператор.
  (род. 1946) — епископ Куинси (1994—2008).
  (род. 1956) — американская актриса кино и телевидения.
  (1905—1993) — американский врач-.
  (род. 1952) — канадская писательница, драматург и журналистка.
  (род. 1946) — американский бизнесмен, основатель организации .
 :
  (род. 1944) — американский режиссёр и продюсер.
  (род. 1958) — американский драматург.
  (род. 1980) — американский журналист и писатель.
  (род. 1948) — американский кинооператор.
  (род. 1949) — американский гитарист и звукозаписывающий продюсер, основатель лейбла .
  (1916—2008) — американский журнальный редактор, писатель, литературный агент, основатель , киновед, коллекционер.
  (1946—2019) — американский экономист, основатель журнала .
 Экерман, Хейли (род. 1992) — американская волейболистка.
  (род. 1983) — американский рок-певец, сочинитель песен и музыкант.
  (1924—2012) — американский дизайнер.
  (род. 1980) — американский писатель.
Составные фамилии
  (род. 1947) — американская писательница и журналистка.
  (род. 1942) — американский экономист и преподавательница.

Прочее 
  — городок в Миссисипи (США).
  — несколько исторических зданий в Нью-Джерси (США).

См. также 
 Акерман
 Аккерман
 Эккерман
 Экер

Примечания